Ройте — топоним:

 Ройте (Reute) — коммуна, земля Баден-Вюртемберг Германии.
 Ройте (Reuthe) — коммуна, федеральная земля Форарльберг Австрии.
 Ройте (Reute) — коммуна, кантон Аппенцелль-Ауссерроден Швейцарии.